Шатриан, Александр (Alexandre Chatrian; 1826—1890) — французский писатель.
 Эркман-Шатриан (1847—1895) — литературный псевдоним двух французских писателей, Александра Шатриана и Эмиля Эркманна.
 Премия Эркмана-Шатриана (Prix Erckmann-Chatrian; с 1925) — французская литературная премия в Лотарингии.
 Премия Шатриана (Prix Chatrian; 1950—1977) — французская литературная премия, награждавшая произведения на тему железных дорог.